Вячеслав Дядичкин () — киргизский, позднее казахстанский шоссейный велогонщик.

Достижения 

 2002
 2-й на Чемпионат Киргизии — групповая гонка

 2003
 3-й на Чемпионат Киргизии — групповая гонка
 2-й на Чемпионат Киргизии — индивидуальная гонка

 2004
 2-й на Чемпионат Киргизии — индивидуальная гонка

 2005
 3-й на Тур Индонезии
 2-й на Чемпионате Казахстана по маунтинбайку, XC

 2006
 2-й на Тур Индонезии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Киргизии
Велогонщики Казахстана